Olga Romanova (journalist)
 Olga Romanova (atleet)
 Olga Romanova (econoom)